Joshua Scott McRoberts (ur. 28 lutego 1987 w Indianapolis) – amerykański koszykarz, grający na pozycji silnego skrzydłowego.

W 2005 wziął udział w spotkaniu gwiazd amerykańskich szkół średnich – McDonald’s All-American, w którym uzyskał tytuł MVP. Został też wybrany najlepszym zawodnikiem szkół średnich w skali całego kraju (Morgan Wootten National Player of the Year). Zaliczono go także do I składu Parade All-American oraz USA Today All-USA.

Po dwóch latach gry na uniwersytecie Duke, 22 marca 2007, McRoberts zadeklarował swój udział w drafcie. Został wybrany z 37 numerem przez Portland Trail Blazers. W zespole tym rozegrał zaledwie sześć spotkań; większość sezonu spędził w drużynie Idaho Stampede w lidze D-League. W 15 meczach w D-League zdobywał średnio 7,7 punktów i 6,4 zbiórki na mecz.

26 czerwca 2008 razem z Jarrettem Jackiem oraz Brandonem Rushem został wymieniony do Indiana Pacers za Ike Diogu i Jerryda Baylessa.

14 grudnia 2011 McRoberts podpisał dwuletni, opiewający na około 6 milionów dolarów, kontrakt z Los Angeles Lakers. 10 sierpnia 2012 trafił w wymianie do Orlando Magic. Pół roku później trafił do Charlotte Bobcats. 11 lipca 2013, McRoberts przedłużył kontrakt z Bobcats. 14 lipca 2014 podpisał kontrakt z Miami Heat.

7 lipca 2017 trafił w wyniku wymiany do Dallas Mavericks. 10 lutego 2018 został zwolniony.

Osiągnięcia 

Stan na 12 lutego 2018, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Uczestnik:
 rozgrywek Sweet Sixteen turnieju NCAA (2006)
 turnieju NCAA (2006, 2007)
 Mistrz:
 turnieju konferencji Atlantic Coast (ACC – 2006)
 sezonu zasadniczego ACC (2006)
 Zaliczony do:
 I składu:
 defensywnego ACC (2007)
 najlepszych zawodników pierwszorocznych ACC (2006)
 II składu:
 ACC (2007)
 turnieju ACC (2006)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2018/19

Sezon regularny

Play-offy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na NBA.com 
 Statystyki na basketball-reference.com 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze Idaho Stampede
Koszykarze Portland Trail Blazers
Koszykarze Indiana Pacers
Koszykarze Los Angeles Lakers
Koszykarze Orlando Magic
Koszykarze Charlotte Bobcats
Koszykarze Miami Heat
Koszykarze Dallas Mavericks
McDonald’s High School All-Americans
Koszykarze Parade High School All-Americans
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Indianapolis